A categoria 78 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 30 de agosto.

Medalhas

Resultados

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Final

Repescagem

Referências
Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2013